Усть-Каменогорськ — місто на сході Казахстану, обласний центр Східно-Казахстанської області.
 Усть-Каменогорськ — міжнародний аеропорт міста Усть-Каменогорськ в Казахстані.